Smitch,  et  sont des noms de famille allemands très répandus, l'équivalent de  en anglais, signifiant forgeron.

Patronyme 

 Alain Schmitt (1983-), judoka français;
 Albert Schmitt (1895-1967), bibliothécaire, écrivain, SS et collaborateur français ;
 Albert Schmitt (1900-1978), homme politique français ;
 Alexandra Schmitt (1861-?), actrice allemande ;
 Alfred Schmitt (1907-1973), astronome français ;
 Allison Schmitt (1990-), nageuse américaine ;
 Aloys Schmitt (1788-1866), compositeur et pianiste allemand ;
 Aloysius Schmitt (1909-1941), prêtre catholique américain, aumônier militaire ;
 Antoine Schmitt (1961-), artiste plasticien ;
 Arnaud Schmitt (1979-), comédien français ;
 Arnd Schmitt (1965-), escrimeur allemand ;
 Carl Schmitt (1888-1985), juriste et philosophe allemand ;
 Charly Schmitt (1991), samboïste français ;
 Christine Schmitt (1953-), gymnaste artistique allemande ;
 Damien Schmitt, musicien français ;
 Dominique Schmitt (1948-), préfet de région ;
 Dorado Schmitt (1957-), musicien gitan de jazz manouche ;
 Edgar Schmitt (1963-), joueur et entraîneur de football allemand ;
 Élodie Schmitt (1992-), nageuse française ;
 Emmanuel Schmitt (1966-), joueur de basket-ball français ;
 Éric-Emmanuel Schmitt (1960), écrivain franco-belge ;
 Florent Schmitt (1870-1958), compositeur français ;
 Franz Schmitt (1862-1932), homme politique allemand ;
 Franz Schmitt (1865-1941), homme politique allemand ;
 Gavin Schmitt (1986-), joueur de volley-ball canadien ;
 Georg Philipp Schmitt (1808-1873), peintre allemand ;
 Harrison Schmitt (1935-), astronaute américain ;
 Hélène Schmitt, violoniste française ;
 James J. Schmitt (1958-), homme politique américain ;
 Jean Schmitt (1935-), parolier et chorégraphe français ;
 Jean-Claude Schmitt (1946-), historien français ; 
 Jérôme Schmitt (1981-),joueur de basket-ball français ;
 Julie Schmitt (1913-2002), gymnaste artistique allemande ;
 Joseph Schmitt (1734-1791), compositeur classique allemand ;
 Kurt Schmitt (1881-1950), homme politique allemand ;
 Martin Schmitt (1978-), sauteur à ski allemand ;
 Maurice Schmitt (1930-), général d'armée ;
 Morgan Schmitt (1985-), coureur cycliste américain ;
 Odile Schmitt (1956-2020), comédienne française ;
 Oliver Maria Schmitt (1966), écrivain et homme politique allemand ;
 Otto Schmitt (1913-1998), chercheur et ingénieur américain ;
 Pál Schmitt (1942-), sportif et homme politique hongrois ;
 Paul Schmitt (1855-1902), peintre français ;
 Paul-Joseph Schmitt (1911-1987),  de Metz ;
 Philipp Schmitt (1902-1950), bourreau nazi, commandant du Fort de Breendonk puis de la Caserne Dossin ;
 Pierre Schmitt (1965-), joueur de hockey sur glace français ;
 René Schmitt (1907-1968), homme politique français ;
 
 Roland Schmitt (1912-1954), footballeur français;
 Sandra Schmitt (1981-2020), skieuse acrobatique allemande ;
 Suzanne Schmitt (1928-), joueuse de tennis française ;
 Tchavolo Schmitt (1954-), guitariste de jazz manouche ;
 Thorsten Schmitt (1975-), coureur allemand du combiné nordique ;
 Tyler Schmitt (1986-), joueur américain de football américain ;
 Vincent Schmitt, (1961-), acteur français ;
 Vivian Schmitt (1978-), actrice pornographique allemande ;
 Walter Schmitt (1914-1994), homme politique allemand ;
 Yvon Schmitt (1951-), footballeur et entraîneur français.

Toponyme 
 Schmitt, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.

Voir aussi 

 
 Bascule de Schmitt
 En argot français, les smitchs désignent les forces de l'ordre.
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien